Пьер Антонини () — французский астроном и первооткрыватель астероидов, бывший профессор математики, который работает в своей частной обсерватории «Observatoire de Bedoin» (IAU-Code 132), расположенной около города Bédoin, департамент Воклюз, Франция на 30-см телескопе. В период 1997 по 1999 год им было обнаружено в общей сложности 35 астероидов. Помимо этого, он также является первооткрывателем двух сверхновых звёзд: SN 2000B и SN 2001dd.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Кеннет Лоуренс
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели сверхновых